Пипили
 Пипили — город, расположенный в округе Пури индийского штата Орисса.
 Пипили — индейский народ, проживающий на западе Сальвадора.